McDonagh ou MacDonagh est un patronyme irlandais, porté par les personnes suivantes, de nationalité irlandaise ou d'origine irlandaise :

McDonagh 
 Jacko McDonagh (1962-2016), footballeur irlandais,
  (1953 -), joueur de hurling irlandais,
 John Michael McDonagh, réalisateur et scénariste anglo-irlandais,
 Martin McDonagh (1970 -), dramaturge et réalisateur irlandais,
 Ryan McDonagh (1989 -), joueur de hockey sur glace américain.

MacDonagh 
 Donagh MacDonagh (1912 - 1968), écrivain et juge irlandais,
 Maire MacDonagh (1918-1997), dirigeante syndicale irlandaise,
 Muriel MacDonagh (née Gifford ; 1884-1917), nationaliste irlandaise.

Patronyme irlandais